Lerchental ist der Name folgender Orte:

 Lerchental (Lohne), Ortsteil von Lohne, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Lerchental (Gemeinde Enns), Ortsteil von Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich